Eerste klasse (1904/1905) był 10. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 11 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Union St-Gilloise.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1904 w Belgii
1904 w piłce nożnej
1905 w Belgii
1905 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii